Рене́ Лейбо́виц (, 17 февраля 1913, Варшава — 29 августа 1972, Париж) — французский композитор, дирижер, педагог, музыкальный теоретик, один из идеологов авангардной музыки.

Биография 
Родился в еврейской семье в Варшаве, но с 1926 года жил, в основном, во Франции. Композиции и инструментовке обучался у Антона Веберна и Мориса Равеля, дирижированию — у Пьера Монтё.

С 1937 года выступал с различными оркестрами как дирижёр.

Первым во Франции как дирижёр и музыковед начал популяризировать музыку Новой венской школы.

Сочинения Лейбовица выдержаны в додекафонной технике.

Пробовал трактовать додекафонную систему Шёнберга - Веберна в духе философии экзистенциализма.

Творческие достижения 
Музыковедческие труды Лейбовица:

 Шёнберг и его школа» (1947)
 «Введение в 12-звуковую музыку» (1949)
 «Художник и его совесть» (1950)
 «Развитие музыки. От Баха к Шёнбергу» (1951)
 «История оперы» (1957)
 «Эрих Итор Кан — крупный представитель современной музыки» (1958; совместно с К. Вольфом).

Среди осуществлённых записей — полный цикл симфоний Людвига ван Бетховена.

У Лейбовица учились композиции Пьер Булез, Ханс Вернер Хенце, Жузеп Соле и другие известные композиторы.

Музыкальные произведения 
Среди произведений Любовица — три оперы, четыре симфонии, несколько концертов.

 Piano Sonata op.1 (1939)
 10 Canons for wind trio op.2 (1939)
 String Quartet no.1 op.3 (1940)
 Symphony op.4 (1941)
 Double concerto for violin, piano and 17 instruments op.5 (1942)
 6 Songs for bass and piano op.6 (1942)
 Tourist Death, concert aria for soprano and chamber orchestra (T: Archibald MacLeish) op.7 (1943)
 4 Piano Pieces op.8 (1943)
 3 Songs for soprano and piano (T: Pablo Picasso) op.9 (1943)
 Chamber Concerto for nine instruments op.10 (1944)
 Wind Quintet op.11 (1944)
 Sonata for violin and piano op.12a (1944)
 Sonata for flute and piano op.12b (1944)
 Empedokles for mixed a cappella chorus (T: Friedrich Hölderlin) op.13 (1944/45)
 Variations for orchestra op.14 (1945)
 L'explication des Metaphores/Explanation of Metaphors (T: Raymond Queneau) op.15 (1947)
 Chamber Concerto for 12 instruments op.16 (1948)
 La Nuit Close, music drama in three acts (T: Georges Limbour) op.17 (1947-50)
 4 Songs for soprano and piano (T: Michel Leiris) op.18 (1949)
 3 Piano Pieces op.19 (1949)
 Piano Trio op.20 (1950)
 L'Emprise du Donné op.21 (1950)
 String Quartet no.2 op.22 (1950)
 Duo for cello and piano op.23 (1951)
 Perpetuum Mobile: The City - A Dramatic Symphony for Narrator and Orchestra (T: William Carlos Williams) op.24 (1951)
 5 Songs for soprano and piano op.25 (1951)
 String Quartet no.3 op.26 (1951)
 Fantasy for piano op.27 (1952)
 6 Short Piano Pieces op.28 (1952)
 5 Pieces for clarinet and piano op.29 (1952)
 La Circulaire de Minuit, opera in three acts (T: Georges Limbour) op.30 (1953)
 6 Orchestral Pieces op.31 (1954)
 Concerto for piano and orchestra op.32 (1954)
 Träume vom Tod und vom Leben - Eine Symphonie für Soli, Sprecher, gemischten Chor und Orchester (T: Hans Arp) op.33 (1954-55)
 4 Songs for soprano and piano (T: James Joyce) op.34 (1954)
 Concertino for viola and chamber orchestra op.35 (1954)
 Rhapsodie Concertante for violin and piano op.36 (1955)
 La Notte (T: Angelo Poliziano), Epigramma (T: Torquato Tasso) and A se stesso (T: Giacomo Leopardi) for mixed chorus op.37 (1955)
 Serenade for baritone and eight instruments (T: Friedrich Hölderlin, Clemens Brentano) op.38 (1955)
 Symphonic Fantasy for orchestra op.39 (1956)
 The Renegade for mixed chorus and instruments (T: Lionel Abel) op.40 (1956)
 Capriccio for high soprano and nine instruments (T: Friedrich Hölderlin) op.41 (1956)
 String Trio op.42 (1956)
 Sonata quasi una Fantasia for piano op.43 (1957)
 Humoresque for six percussionists op.44 (1957)
 String Quartet no.4 op.45 (1958)
 Trois Poèmes de Georges Limbour for soprano and six instruments (T: Georges Limbour) op.46 (1958)
 Concertino for piano duet op.47 (1958)
 Overture for orchestra op.48 (1958)
 Damocles, song cycle for soprano and piano (T: Michel Leiris) op.49 (1958)
 Concerto for violin and orchestra op.50 (1958)
 3 Bagatelles for string orchestra op.51 (1958)
 Art for Art's Sake - A Fantasia for Jazz Orchestra op.52 (1959)
 Concertino for trombone and orchestra op.53 (1960)
 Marijuana - Variations non sérieuses op.54 (1960)
 Sinfonietta da Camera op.55 (1961)
 Fantasy for violin solo op.56 (1961)
 Introduction, Funeral March and Fanfare op.57 (1961)
 Concerto for cello and orchestra op.58 (1962)
 String Quartet no.5 op.59 (1963)
 Les Espagnols à Vénise - Opera buffa in one act (T: Georges Limbour op.60 (1964)
 Quatre bagatelles for trombone and piano op.61 (1963)
 Toccata pour piano op.62 (1964)
 Symphonic Rhapsody for orchestra op.63 (1965)
 Trois Ètudes miniatures for piano op.64 (1965)
 String Quartet no.6 op.65 (1965)
 Suite for violin and piano op.66 (1965)
 2 Songs for soprano and piano (T: Aimé Cesaire) op.67 (1965)
 A Prayer - A Symphonic Cantata for mezzo-soprano, male chorus and orchestra (T: James Joyce) op.68 (1965)
 Sonatina for flute, viola and harp op.69 (1966)
 Trois Caprices for vibraphone op.70 (1966)
 Two Settings after William Blake for mixed chorus (T: William Blake) op.71 (1966)
 String Quartet no.7 op.72 (1966)
 Trois Poèmes de Georges Bataille for bass and piano (T: [Georges Bataille) op.73 (1966)
 Motifs for speaker and instruments (T: Georges Limbour) op.74 (1967)
 Petite Suite for piano op.75 (1966)
 Deux Poèmes for soprano and piano (T: Michel Leiris) op.76a (1966)
 Chanson Dada, three melodramas for treble and instruments (T: Tristan Tzara) op.76b (1966)
 Sonnet for soprano and five instruments (T: E. E. Cummings) op.77 (1967)
 Rondo capriccioso for piano op.78 (1967)
 Capriccio for flute and strings op.79 (1967)
 4 Songs for bass and piano (T: Carl Einstein) op.80 (1967)
 Suite for nine instruments op.81 (1967)
 Legend for soprano, piano and orchestra (T: Hart Crane) op.82 (1968)
 String Quartet no.8 op.83 (1968)
 Saxophone Quartet op.84 (1969)
 Labyrinthe, music drama in one act (T: René Leibowitz after Charles Baudelaire) op.85 (1969)
 4 Songs for bass and piano (T: Paul Celan) op.86 (1969)
 Tre Intermezzi per pianoforte op.87 (1970)
 Laboratoire Central - Short Cantata for speaker, female chorus and instruments (T: Max Jacob) op.88 (1970)
 Scene and Aria for soprano and orchestra (T: Georg Heym) op.89 (1970)
 Clarinet Sextet op.90 (1970)
 Todos Caeràn, opera in 2 acts and 5 tableaux (T: René Leibowitz) op.91 (1971)
 Trois Poèmes de Pierre Reverdy for vocal quartet and piano (T: Pierre Reverdy) op.92 (1971)
 String Quartet no.9 op.93 (1972)

 Избранная дирижёрская дискография 
 Ludwig van Beethoven: Complete symphonies. Royal Philharmonic Orchestra cond. R. Leibowitz. Chesky (LP/CD)
 Georges Bizet: Les Pêcheurs de perles. Paris Philharmonic Chorus and Orchestra cond. R. Leibowitz. Preiser (CD)
 Edvard Grieg: Piano Concerto. Earl Wild (piano), Royal Philharmonic Orchestra cond. R. Leibowitz. Chesky (CD)
 Massenet & Puccini: A Portrait of Manon - Anna Moffo, Giuseppe di Stefano, Flaviano Labo, Robert Kerns - RCA Italiana Opera Chorus and Orchestra, cond. R. Leibowitz. Testament (CD)
 Wolfgang Amadeus Mozart|Mozart: Symphony no. 41 (Jupiter). Royal Philharmonic Orchestra cond. R. Leibowitz. Chesky (CD)
 Jacques Offenbach: La Belle Hélène. Paris Philharmonic Chorus and Orchestra cond. R. Leibowitz. Regis (CD)
 Offenbach: Orphée aux enfers. Paris Opera Chorus and Orchestra cond. R. Leibowitz. Regis (CD), also Preiser (CD)

 См. также 
 Новая венская школа

 Литература 
 Leibowitz, René. 1947 Schönberg et son école: l'étape contemporaine du langage musical. [Paris]: J.B. Janin. (English edition, as Schoenberg and His School: The Contemporary Stage in the Language of Music. Translated by Dika Newlin. New York: Philosophocal Library, 1949).
 —. 1948. Qu’est-ce que la musique de douze sons? Le Concerto pour neuf instruments, op. 24, d’Anton Webern. Liège: Editions Dynamo.
 —. 1949. Introduction à la musique de douze sons: Les variations pour orchestre op. 31, d'Arnold Schoenberg. Paris: L'Arche.
 —. 1950a. L'artiste et sa conscience: esquisse d'une dialectique de la conscience artistique. Préf. de Jean-Paul Sartre. Paris: L'Arche.
 —. 1950b. Scènes de la vie musicale américaine. Liège: Editions Dynamo.
 —. 1950c. Arnold Schoenberg, ou Sisyphe dans la musique contemporaine. Liège: Editions Dynamo.
 —. 1951. L'évolution de la musique, de Bach à Schönberg. Paris: Éditions Corrêa.
 —. 1957. Histoire de l'opéra. Paris: Buchet Chastel.
 —. 1969. Schoenberg. Paris: Éditions du Seuil.
 —. 1971. Le compositeur et son double: essais sur l'interprétation musicale. Paris: Gallimard. (Ed. augm., version définitive. Paris: Gallimard, 1986.)
 —. 1972. Les fantômes de l'opéra: essais sur le théâtre lyrique''. Paris: Gallimard.

Примечания 

Композиторы Франции
Дирижёры Франции
Персоналии по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Оперные композиторы Польши
Экспрессионизм
Композиторы XX века
Теоретики музыки
Иммигрировавшие во Францию из Польши